Арріфа́на, або Аріфа́на (, ) — власна назва.

Топоніми

Арріфана (Гуарда)
 Арріфана (Санта-Марія-да-Фейра)